Jacob Maarten van Bemmelen ist der Name folgender Personen:

* Jacob Maarten van Bemmelen (Chemiker) (1830–1911), niederländischer Chemiker
 Jacob Maarten van Bemmelen (Jurist) (1898–1982), niederländischer Rechtswissenschaftler